

Geografia
 Isola Barbe – isola situata nella Saona nei pressi di Lione

Persone
 Céline Barbe (1973) – attrice pornografica francese
 Denis Barbe (1978) – calciatore seychellese
 François Barbé-Marbois (1745-1837) – politico francese
 Helmut Barbe (1927) – compositore tedesco
 Henri Barbé (1902-1966) – politico francese
 Jane Barbe (1928-2003) – attrice e cantante statunitense
 Jean-Baptiste Barbé (1578-1649) – incisore, editore e mercante d'arte fiammingo 
 Koen Barbé (1981) – ex ciclista su strada belga
 Marguerite Hélène Barbe Elisabeth Constantine Lion (1899-1989) – cantante, cabarettista e attrice francese
 Norbert-Bertrand Barbe (1968) – semiologo e storico dell'arte francese

Altro
 Barbe – plurale di Barba

Pagine correlate
 Sainte-Barbe